Карлуш (Карл) I Мученик (, 28 сентября 1863, Лиссабон — 1 февраля 1908, Лиссабон) — король Португалии с 19 октября 1889 года по 1 февраля 1908 года. Принадлежал к дому Саксен-Кобург-Гота, официально считаясь представителем династии Браганса-Кобург.

1 февраля 1908 года в Лиссабоне открытый экипаж, в котором ехала королевская семья, был обстрелян двумя убийцами. Жене Карлуша I, королеве Амелии, и их младшему сыну Мануэлу удалось спастись, а сам король и его старший сын Луиш Филипе погибли. Карлуш I стал первым португальским королём, умершим насильственной смертью, со времен Себастьяна I, правившего ещё в XVI веке.

Семья. Ранние годы 
Карлуш I родился 28 сентября 1863 года в Лиссабоне в семье короля Португалии Луиша I и его супруги, Марии Пии Савойской, дочери первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила II.

Двоюродными братьями Карлуша по отцовской линии были такие будущие европейские монархи, как саксонский король Фридрих Август III, румынский король Фердинанд I и германский кайзер Вильгельм II, а по материнской — король Италии Виктор Эммануил III. Было у будущего короля и двое родных младших братьев: Афонсу, герцог Порто (1865—1920) и ещё один брат, родившийся 27 ноября 1866 года и умерший на следующий день.

Будучи старшим сыном короля, а значит, и наследником престола, Карлуш воспитывался как будущий монарх. С ранних лет он получал усиленное образование и много путешествовал по стране, а в 1883 году по инициативе отца поехал в Италию, Англию, Францию и Германию, чтобы познакомиться с европейскими обычаями и повысить уровень своих знаний в различных областях. В ходе гранд-тура Карлуш подружился с кронпринцем Рудольфом Австрийским, единственным сыном и наследником Франца Иосифа.  Это было обусловлено тем, что король Луиш I регулярно отправлялся в путешествия по Европе и сделал их традицией для португальских конституционных монархов. Во время трёх таких длительных поездок (в 1883, 1886 и 1888 годах) Карлуш исполнял обязанности регента при отсутствующем отце. А 19 октября 1889 года, когда Луиш I скончался, он взошёл на престол и стал его преемником, короновавшись как Карлуш I.

Личная жизнь 
Первой претенденткой на брак с Карлушем была его дальняя родственница, одна из дочерей кайзера Фридриха III, но брак не удался из-за разницы в вероисповеданиях: португальский принц был набожным католиком, а его предполагаемая невеста исповедовала лютеранство. В итоге Карлуш женился на Амелии Орлеанской (1865—1951), принадлежавшей к Орлеанскому дому, дочери Филиппа Орлеанского, претендента на французский престол. Амелия родила ему двоих сыновей: Луиша Филипе (1887—1908) и Мануэла (1889—1932). Помимо того, в 1888 году у супругов на свет появилась дочь инфанта Мария, но она прожила совсем недолго и умерла в том же году.

Политика и особенности правления

Колониальная политика 

Во время Берлинской конференции 1884 года, в ходе которой предстояло решить судьбу колониальной Африки, португальская делегация отстаивала проект так называемой «Розовой карты», по которому Англии предлагалось уступить в пользу Португалии ряд претендуемых (то есть ещё никем не присоединённых) внутриконтинентальных африканских территорий (сегодня — части Зимбабве, Замбии и Малави) с целью образования «Второй Бразилии», или ''Африканской Бразилии'' — трансконтинентального моста португальских владений в Африке. В обмен на переданный, хотя бы узкий, «коридор» между Анголой и Мозамбиком Португалия предлагала британцам ряд исследованных португальцами территорий в Африке и Азии. Но в этом случае линия Каир-Кейптаун оставалась бы зависимой от Португалии, а Великобританию (точнее, главного проводника британской империалистической политики в Африке Сесила Родса, буквально помешанного на этом плане) это никак не устраивало. Переговоры замораживались и затягивались.

После прихода к власти Карлуша I Британская империя, накануне развернувшая настоящую информационную войну против Португалии, особенно подробно раскрутив «Черную легенду», объявила ей унизительный ультиматум, которому молодой король был вынужден подчиниться: в августе 1890 года были подписаны унизительные для страны англо-португальские соглашения, окончательно определившие границы африканских колоний королевства. С этого момента граница между португальскими Восточной Африкой и Западной Африкой, а также британской Родезией, проходили по рекам Замбези и Конго. Другой колониальный договор, по сути, ставший закреплением положений первого, был подписан 14 октября 1899 года. Оба акта подписи соглашений состоялись под давлением Великобритании и были крайне непопулярны среди португальцев. Авторитет и репутация монарха пошатнулись, а само государство постепенно начало терять свою самостоятельность, впадая в экономическую и политическую зависимость от Великобритании (по злой иронии судьбы, вожделенная линия Каир-Кейптаун принадлежала англичанам недолго, а железная дорога, во имя которой был принесен в жертву престиж Португалии, так и не была построена из-за послевоенного бюджетного дефицита и Великой Депрессии).

Обстановка внутри страны 
На внутриполитическом поприще в период правления Карлуша I монархическая власть дважды показала свою несостоятельность: 14 июня 1892 года, а впоследствии 10 мая 1902 года, страна объявлялась банкротом, что вызвало сбои в промышленности, рост социального антагонизма и республиканских настроений в Португалии. Банкротство было вызвано не только экономической неполноценностью государства, но и чрезмерной расточительностью короля.

В ответ на беспорядки в стране Карлуш принял роспуск парламента, а 19 мая 1906 года назначил на должность премьер-министра Португалии Жуана Франку, по инициативе которого было сформировано новое, антиреспубликанское правительство, а в государстве установилась жёсткая авторитарная военная диктатура, что ещё более усугубило положение монарха.

В то же время Карлуш I выступал как покровитель науки и искусств. В 1894 году он принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к пятисотлетию со дня рождения Генриха Мореплавателя. Кроме того, король проявлял интерес к глубоководным и морским исследованиям, которые неоднократно проводил сам, и писал довольно незаурядные картины.

Убийство 

1 февраля 1908 года король, королева и их сыновья возвращались с отдыха в Лиссабон. Когда открытый экипаж, где находилась королевская семья, выехал на площадь Террейру-ду-Пасу, террористы-республиканцы Алфреду Луиш да Кошта и Мануэл Буиса открыли по ним огонь. Кошта стрелял в короля из револьвера, а Буиса, бывший военный и снайпер, сделал пять выстрелов из винтовки, скрытой под его длинным пальто: король был убит на месте, а его старший сын, престолонаследник Луиш Филипе скончался через 20 минут, не приходя в сознание. Принц Мануэл был легко ранен в руку. Единственным членом семьи, который не получил ранений, была супруга Карлуша I, Амелия Орлеанская, отбивавшаяся от террористов с помощью большого букета, чтобы спасти жизнь младшему сыну.

Оба цареубийцы были убиты на месте: Кошта — затоптан толпой, а Буиса — застрелен гвардейским офицером. Следующим королём Португалии стал Мануэл II, но он был слишком молод и безынициативен, что привело к революции в 1910 году и окончательному свержению монархии в стране.

Память 

В 2006 году в городе Кашкайше Карлушу I был поставлен бронзовый памятник. Скульптор Луиш Валадареш изобразил короля в морской униформе стоящим на борту судна с биноклем в руках и смотрящим на залив Кашкайша, на берегу которого монумент и был поставлен. В церемонии открытия памятника участвовал президент Португалии Анибал Каваку Силва, назвавший короля «больше, чем культурным человеком, ценителем искусства и покровителем науки».

В 2008 году, в день столетия со дня Лиссабонского цареубийства, на площади Коммерции, где недавно была установлена памятная доска, собралось несколько сотен португальских монархистов. Манифестация завершилась возложением у доски венка и траурной минутой молчания. В церемонии принял участие и претендент на португальский престол герцог Браганский, с женой и сыном.

Предки

Примечания

Литература 
 Jean Pailler: D. Carlos I – Rei de Portugal: Destino Maldito de um Rei Sacrificado. Bertrand, Lisbon, 2001, 
 Jean Pailler: Maria Pia: A Mulher que Queria Ser Rainha de Portugal. Bertrand, Lisbon, 2006, 
 Manuel Amaral: Portugal – Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, Numismático e Artístico, Volume II, 1904–1915, págs. 759
 Rui Ramos: D. Carlos, Temas e Debates, Lisbon, 2007.

Ссылки 

 

Короли Португалии
Династия Кобург-Браганса
Монархи, убитые в XX веке
Правители Европы XIX века
Застреленные в Португалии